Бердя́нська ву́лиця — назва вулиць у різних населених пунктах України, на честь міста Бердянськ.

Бердянська вулиця — вулиця у місті Київ.
 Бердянська вулиця — вулиця у місті Дніпро.
 Бердянська вулиця — вулиця у місті Мелітополь.
 Бердянська вулиця — вулиця у місті Ужгород.

Вулиці